MBL, mannosebindend lectine, 
 Monoklonale B-cellymfocytose (MBL), een medische situatie waarbij een geringe toename van B-lymfocyten (witte bloedcelsoort) voorkomt
 Minimale breuklast (MBL), een eenheid waarbij men breukbelasting van staalkabels uitdrukt
 Movimento Brasil Livre (Vrij Brazilië Beweging), een Braziliaanse politieke beweging